Лисса́к-сюр-Куз (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Ларш. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19117.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Лиможа, в 30 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 702 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 437 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 336 были экономически активными, 101 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 77,6 %). Из 336 активных работали 319 человек (165 мужчин и 154 женщины), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 101 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Морьоль (XVI—XVII века). Памятник истории с 2002 года
 Замок Лиссак (XIII век). Памятник истории с 1997 года
 Пещера Мюлен-де-Лагеней. Памятник истории с 1994 года
  (XII век). Памятник истории с 1972 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез